Коптелово — топоним в России:
 Коптелово — деревня в городском поселении «МО посёлок Кадуй» Кадуйского района Вологодской области.
 Коптелово — посёлок в городском округе «МО Алапаевское» Свердловской области.
 Коптелово — село в городском округе «МО Алапаевское» Свердловской области.
 Коптелово — ж-д станция Свердловской ж.д., направления Нижний Тагил-Алапаевск-Богданович, вблизи одноимённого села Коптелово.